David Printz, född 24 juli 1980, är en svensk före detta ishockeyspelare som sist spelade i Frölunda HC i SHL. Han spelade även för Djurgårdens IF där han vann SM-silver säsongen 2009/2010. Printz representerade också AIK och Philadelphia Flyers. 2001 draftades han av Philadelphia Flyers som nummer 225 totalt.

Meriter 
 AWHL 2000–01 (Great Falls Americans)
 Calder Cup 2004-05 (Philadelphia Phantoms)

Spelarstatistik

Referenser

Webbkällor 
Eliteprospects.com: David Printz

Noter

Födda 1980
Svenska ishockeyspelare
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Djurgården Hockey
Män
Levande personer
Spelare i HPK
Spelare i Ilves
Spelare i Philadelphia Phantoms
Spelare i Philadelphia Flyers
Idrottare från Stockholm
Spelare valda i NHL Entry Draft 2001
Spelare valda av Philadelphia Flyers i NHL Entry Draft